È il fondatore e presidente dell'Accademia Al-Burhan di Islamabad.

Note

Collegamenti esterni